Bojer är en auktorsbeteckning för botanisten Wenceslas Bojer (1797–1856).

Auktorsförkortningar